est la formule brute de plusieurs isomères.
 dodémorphe, numéro CAS 
 oléamide, numéro CAS